Inna (zpěvačka) – rumunská zpěvačka
 Inna Puhajková – iMiss 2004, česká moderátorka ruského původu
 Inna (ženské jméno) – ženské jméno

Související články 
 Inn – řeka ve Švýcarsku, Rakousku a v Německu, přítok Dunaje
 Ina – řeka ve Polsku, přítok Odry